Niccolai ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Niccolai (* 1968), italienischer Basketballspieler
 Comunardo Niccolai (* 1946), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Juan Niccolai (1898–1976), italienischer Geistlicher, Bischof von Tarija